Gardendale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gardendale (Alabama)
Gardendale (Texas)